|-
|49501 Basso||1999 CN10|| align=right|14,4|| align=right|3,091|| align=right|0,149|| align=right|1,05|| align=right|5,433||MBA||13. februar 1999||Ceccano||G. Masi
|-
|(49502)||1999 CK14|| align=right|13,2|| align=right|2,981|| align=right|0,077|| align=right|9,98|| align=right|5,147||MBA||15. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49503)||1999 CX16|| align=right|13,9|| align=right|2,971|| align=right|0,054|| align=right|10,07|| align=right|5,120||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49504)||1999 CA17|| align=right|15,0|| align=right|2,520|| align=right|0,137|| align=right|5,51|| align=right|4,001||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49505)||1999 CF19|| align=right|13,4|| align=right|2,968|| align=right|0,057|| align=right|9,97|| align=right|5,112||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49506)||1999 CE20|| align=right|14,4|| align=right|2,810|| align=right|0,096|| align=right|9,76|| align=right|4,710||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49507)||1999 CF20|| align=right|14,3|| align=right|2,609|| align=right|0,129|| align=right|12,70|| align=right|4,215||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49508)||1999 CG22|| align=right|14,6|| align=right|2,985|| align=right|0,079|| align=right|10,04|| align=right|5,158||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49509)||1999 CM22|| align=right|14,0|| align=right|3,060|| align=right|0,077|| align=right|10,94|| align=right|5,352||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49510)||1999 CX22|| align=right|14,7|| align=right|2,709|| align=right|0,149|| align=right|4,25|| align=right|4,459||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49511)||1999 CT25|| align=right|15,1|| align=right|2,712|| align=right|0,177|| align=right|3,65|| align=right|4,464||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49512)||1999 CJ27|| align=right|14,5|| align=right|2,620|| align=right|0,265|| align=right|6,15|| align=right|4,240||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49513)||1999 CK28|| align=right|12,5|| align=right|3,200|| align=right|0,074|| align=right|22,52|| align=right|5,724||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49514)||1999 CM31|| align=right|15,0|| align=right|2,745|| align=right|0,264|| align=right|5,41|| align=right|4,546||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49515)||1999 CP31|| align=right|14,1|| align=right|2,700|| align=right|0,170|| align=right|6,43|| align=right|4,436||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49516)||1999 CJ32|| align=right|13,2|| align=right|3,187|| align=right|0,151|| align=right|18,01|| align=right|5,689||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49517)||1999 CK32|| align=right|13,3|| align=right|3,108|| align=right|0,005|| align=right|13,67|| align=right|5,478||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49518)||1999 CN32|| align=right|13,5|| align=right|3,068|| align=right|0,081|| align=right|10,35|| align=right|5,372||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49519)||1999 CU33|| align=right|13,7|| align=right|3,025|| align=right|0,084|| align=right|9,08|| align=right|5,262||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49520)||1999 CX33|| align=right|14,6|| align=right|3,032|| align=right|0,107|| align=right|2,19|| align=right|5,278||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49521)||1999 CC36|| align=right|15,4|| align=right|2,641|| align=right|0,347|| align=right|7,96|| align=right|4,291||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49522)||1999 CK37|| align=right|14,1|| align=right|3,189|| align=right|0,136|| align=right|5,35|| align=right|5,695||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49523)||1999 CL38|| align=right|13,5|| align=right|3,075|| align=right|0,130|| align=right|12,45|| align=right|5,391||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49524)||1999 CJ39|| align=right|14,1|| align=right|3,222|| align=right|0,052|| align=right|8,68|| align=right|5,784||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49525)||1999 CO40|| align=right|13,4|| align=right|2,685|| align=right|0,139|| align=right|14,43|| align=right|4,399||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49526)||1999 CP40|| align=right|12,8|| align=right|3,126|| align=right|0,201|| align=right|16,55|| align=right|5,527||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49527)||1999 CR44|| align=right|14,7|| align=right|2,671|| align=right|0,175|| align=right|4,53|| align=right|4,363||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49528)||1999 CN46|| align=right|14,1|| align=right|3,208|| align=right|0,115|| align=right|3,13|| align=right|5,744||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49529)||1999 CF48|| align=right|13,8|| align=right|3,158|| align=right|0,025|| align=right|9,53|| align=right|5,612||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49530)||1999 CC50|| align=right|14,4|| align=right|3,183|| align=right|0,138|| align=right|12,37|| align=right|5,677||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49531)||1999 CR51|| align=right|13,2|| align=right|2,972|| align=right|0,034|| align=right|11,19|| align=right|5,123||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49532)||1999 CJ54|| align=right|13,9|| align=right|3,246|| align=right|0,042|| align=right|8,57|| align=right|5,846||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49533)||1999 CN54|| align=right|13,3|| align=right|3,065|| align=right|0,115|| align=right|11,13|| align=right|5,364||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49534)||1999 CO56|| align=right|14,8|| align=right|2,741|| align=right|0,166|| align=right|4,59|| align=right|4,537||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49535)||1999 CB57|| align=right|13,6|| align=right|3,100|| align=right|0,152|| align=right|3,50|| align=right|5,458||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49536)||1999 CS60|| align=right|14,7|| align=right|2,626|| align=right|0,141|| align=right|1,84|| align=right|4,255||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49537)||1999 CY60|| align=right|14,4|| align=right|3,086|| align=right|0,240|| align=right|4,40|| align=right|5,419||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49538)||1999 CH61|| align=right|14,6|| align=right|3,140|| align=right|0,108|| align=right|5,19|| align=right|5,563||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49539)||1999 CQ62|| align=right|14,7|| align=right|2,697|| align=right|0,161|| align=right|13,00|| align=right|4,429||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49540)||1999 CU63|| align=right|13,1|| align=right|3,110|| align=right|0,115|| align=right|12,52|| align=right|5,484||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49541)||1999 CO66|| align=right|13,7|| align=right|3,032|| align=right|0,038|| align=right|8,77|| align=right|5,280||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49542)||1999 CT70|| align=right|14,0|| align=right|3,246|| align=right|0,058|| align=right|4,37|| align=right|5,848||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49543)||1999 CD76|| align=right|15,2|| align=right|2,721|| align=right|0,253|| align=right|7,35|| align=right|4,487||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49544)||1999 CA77|| align=right|14,4|| align=right|3,076|| align=right|0,055|| align=right|11,53|| align=right|5,393||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49545)||1999 CJ77|| align=right|13,8|| align=right|3,054|| align=right|0,046|| align=right|9,33|| align=right|5,335||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49546)||1999 CG79|| align=right|14,4|| align=right|2,788|| align=right|0,221|| align=right|7,96|| align=right|4,654||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49547)||1999 CY82|| align=right|13,5|| align=right|3,114|| align=right|0,164|| align=right|8,43|| align=right|5,495||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49548)||1999 CP83|| align=right|13,4|| align=right|2,669|| align=right|0,231|| align=right|4,29|| align=right|4,359||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49549)||1999 CL84|| align=right|14,8|| align=right|3,077|| align=right|0,230|| align=right|1,05|| align=right|5,397||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49550)||1999 CO84|| align=right|13,9|| align=right|2,546|| align=right|0,186|| align=right|5,97|| align=right|4,062||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49551)||1999 CV84|| align=right|14,4|| align=right|2,751|| align=right|0,106|| align=right|9,93|| align=right|4,561||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49552)||1999 CF85|| align=right|14,9|| align=right|2,644|| align=right|0,153|| align=right|4,76|| align=right|4,298||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49553)||1999 CB87|| align=right|13,9|| align=right|2,803|| align=right|0,180|| align=right|7,33|| align=right|4,691||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49554)||1999 CG87|| align=right|14,4|| align=right|2,714|| align=right|0,138|| align=right|7,09|| align=right|4,470||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49555)||1999 CK88|| align=right|14,2|| align=right|2,726|| align=right|0,120|| align=right|13,60|| align=right|4,500||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49556)||1999 CJ91|| align=right|12,9|| align=right|3,126|| align=right|0,126|| align=right|17,72|| align=right|5,525||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49557)||1999 CQ91|| align=right|13,8|| align=right|3,147|| align=right|0,058|| align=right|9,77|| align=right|5,582||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49558)||1999 CN92|| align=right|14,4|| align=right|2,987|| align=right|0,118|| align=right|10,67|| align=right|5,161||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49559)||1999 CU92|| align=right|15,1|| align=right|2,715|| align=right|0,080|| align=right|5,22|| align=right|4,473||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49560)||1999 CQ93|| align=right|14,6|| align=right|3,144|| align=right|0,054|| align=right|0,85|| align=right|5,575||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49561)||1999 CA98|| align=right|14,7|| align=right|3,116|| align=right|0,173|| align=right|2,72|| align=right|5,500||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49562)||1999 CF100|| align=right|14,1|| align=right|2,802|| align=right|0,155|| align=right|9,68|| align=right|4,689||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49563)||1999 CQ100|| align=right|14,0|| align=right|3,195|| align=right|0,049|| align=right|10,26|| align=right|5,710||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49564)||1999 CN103|| align=right|13,6|| align=right|2,616|| align=right|0,092|| align=right|12,96|| align=right|4,231||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49565)||1999 CK104|| align=right|14,5|| align=right|3,095|| align=right|0,155|| align=right|0,64|| align=right|5,445||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49566)||1999 CM106|| align=right|13,5|| align=right|2,648|| align=right|0,138|| align=right|11,17|| align=right|4,308||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49567)||1999 CP107|| align=right|14,2|| align=right|3,097|| align=right|0,086|| align=right|10,29|| align=right|5,450||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49568)||1999 CT107|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,116|| align=right|12,83|| align=right|5,626||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49569)||1999 CH109|| align=right|13,9|| align=right|3,035|| align=right|0,061|| align=right|10,37|| align=right|5,288||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49570)||1999 CQ110|| align=right|13,4|| align=right|2,987|| align=right|0,109|| align=right|10,15|| align=right|5,162||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49571)||1999 CA113|| align=right|14,3|| align=right|3,202|| align=right|0,018|| align=right|22,01|| align=right|5,728||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49572)||1999 CE114|| align=right|15,8|| align=right|2,803|| align=right|0,244|| align=right|6,61|| align=right|4,693||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49573)||1999 CB118|| align=right|13,2|| align=right|3,182|| align=right|0,120|| align=right|13,45|| align=right|5,674||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49574)||1999 CO119|| align=right|13,2|| align=right|3,130|| align=right|0,164|| align=right|18,41|| align=right|5,538||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49575)||1999 CX119|| align=right|14,2|| align=right|2,586|| align=right|0,115|| align=right|14,90|| align=right|4,157||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49576)||1999 CN121|| align=right|13,3|| align=right|2,697|| align=right|0,045|| align=right|21,91|| align=right|4,428||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49577)||1999 CB124|| align=right|13,9|| align=right|2,721|| align=right|0,114|| align=right|13,19|| align=right|4,488||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49578)||1999 CD124|| align=right|13,7|| align=right|2,668|| align=right|0,065|| align=right|14,54|| align=right|4,358||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49579)||1999 CL124|| align=right|14,3|| align=right|2,618|| align=right|0,035|| align=right|15,59|| align=right|4,235||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49580)||1999 CL126|| align=right|13,9|| align=right|2,733|| align=right|0,137|| align=right|13,75|| align=right|4,518||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49581)||1999 CO127|| align=right|13,1|| align=right|3,143|| align=right|0,145|| align=right|18,91|| align=right|5,571||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49582)||1999 CB128|| align=right|12,7|| align=right|2,640|| align=right|0,148|| align=right|14,67|| align=right|4,288||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49583)||1999 CU132|| align=right|15,4|| align=right|2,409|| align=right|0,174|| align=right|3,71|| align=right|3,739||MBA||9. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49584)||1999 CE133|| align=right|14,7|| align=right|3,101|| align=right|0,185|| align=right|0,43|| align=right|5,460||MBA||7. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49585)||1999 CO137|| align=right|14,5|| align=right|3,115|| align=right|0,151|| align=right|0,46|| align=right|5,498||MBA||9. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49586)||1999 CD138|| align=right|13,7|| align=right|2,987|| align=right|0,166|| align=right|6,17|| align=right|5,161||MBA||11. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49587)||1999 CL145|| align=right|14,9|| align=right|3,170|| align=right|0,084|| align=right|1,77|| align=right|5,643||MBA||8. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49588)||1999 CJ149|| align=right|15,3|| align=right|3,032|| align=right|0,152|| align=right|0,49|| align=right|5,279||MBA||13. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49589)||1999 CQ149|| align=right|14,7|| align=right|2,951|| align=right|0,090|| align=right|2,05|| align=right|5,068||MBA||13. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49590)||1999 DZ1|| align=right|13,4|| align=right|3,025|| align=right|0,021|| align=right|11,39|| align=right|5,259||MBA||18. februar 1999||Haleakala||NEAT
|-
|(49591)||1999 DO2|| align=right|11,7|| align=right|3,222|| align=right|0,101|| align=right|17,69|| align=right|5,783||MBA||19. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49592)||1999 DD7|| align=right|13,9|| align=right|2,946|| align=right|0,025|| align=right|11,85|| align=right|5,057||MBA||25. februar 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(49593)||1999 DX7|| align=right|13,1|| align=right|2,995|| align=right|0,072|| align=right|10,94|| align=right|5,183||MBA||18. februar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49594)||1999 EM13|| align=right|14,3|| align=right|3,126|| align=right|0,196|| align=right|8,02|| align=right|5,526||MBA||10. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49595)||1999 FG|| align=right|13,7|| align=right|3,099|| align=right|0,033|| align=right|9,06|| align=right|5,454||MBA||16. marec 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(49596)||1999 FT4|| align=right|16,3|| align=right|2,219|| align=right|0,193|| align=right|2,49|| align=right|3,305||MBA||17. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49597)||1999 FY12|| align=right|14,1|| align=right|3,029|| align=right|0,061|| align=right|9,57|| align=right|5,271||MBA||19. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49598)||1999 FU17|| align=right|13,0|| align=right|3,147|| align=right|0,049|| align=right|17,28|| align=right|5,581||MBA||23. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49599)||1999 FM18|| align=right|13,9|| align=right|3,159|| align=right|0,164|| align=right|4,22|| align=right|5,613||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49600)||1999 FN18|| align=right|13,5|| align=right|3,207|| align=right|0,112|| align=right|7,91|| align=right|5,742||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49601)||1999 FG22|| align=right|13,1|| align=right|3,155|| align=right|0,190|| align=right|10,73|| align=right|5,604||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49602)||1999 FH24|| align=right|13,4|| align=right|3,163|| align=right|0,086|| align=right|5,45|| align=right|5,624||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49603)||1999 FC25|| align=right|13,3|| align=right|3,021|| align=right|0,050|| align=right|4,24|| align=right|5,250||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49604)||1999 FP25|| align=right|13,7|| align=right|3,201|| align=right|0,112|| align=right|5,11|| align=right|5,727||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49605)||1999 FE26|| align=right|13,8|| align=right|3,161|| align=right|0,141|| align=right|3,97|| align=right|5,618||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49606)||1999 FU27|| align=right|12,5|| align=right|3,253|| align=right|0,057|| align=right|27,22|| align=right|5,867||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49607)||1999 FC28|| align=right|13,5|| align=right|3,155|| align=right|0,112|| align=right|8,36|| align=right|5,602||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49608)||1999 FX28|| align=right|14,4|| align=right|3,119|| align=right|0,151|| align=right|1,90|| align=right|5,508||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49609)||1999 FO29|| align=right|13,2|| align=right|3,066|| align=right|0,044|| align=right|10,96|| align=right|5,368||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49610)||1999 FY29|| align=right|14,5|| align=right|2,426|| align=right|0,123|| align=right|6,49|| align=right|3,779||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49611)||1999 FV30|| align=right|14,1|| align=right|3,103|| align=right|0,137|| align=right|4,67|| align=right|5,466||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49612)||1999 FA31|| align=right|13,5|| align=right|3,155|| align=right|0,093|| align=right|23,60|| align=right|5,604||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49613)||1999 FS32|| align=right|13,9|| align=right|3,194|| align=right|0,154|| align=right|1,98|| align=right|5,708||MBA||23. marec 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49614)||1999 FB39|| align=right|14,1|| align=right|2,884|| align=right|0,145|| align=right|19,26|| align=right|4,896||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49615)||1999 FW41|| align=right|14,8|| align=right|3,062|| align=right|0,148|| align=right|4,33|| align=right|5,356||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49616)||1999 FY42|| align=right|13,8|| align=right|3,091|| align=right|0,121|| align=right|13,50|| align=right|5,433||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49617)||1999 FJ43|| align=right|13,7|| align=right|3,038|| align=right|0,036|| align=right|12,13|| align=right|5,293||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49618)||1999 FC44|| align=right|13,5|| align=right|3,072|| align=right|0,079|| align=right|11,78|| align=right|5,383||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49619)||1999 FU46|| align=right|14,6|| align=right|3,031|| align=right|0,267|| align=right|8,35|| align=right|5,275||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49620)||1999 FH51|| align=right|13,6|| align=right|2,982|| align=right|0,047|| align=right|9,23|| align=right|5,149||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49621)||1999 GL|| align=right|15,9|| align=right|2,392|| align=right|0,138|| align=right|3,20|| align=right|3,698||MBA||6. april 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(49622)||1999 GO3|| align=right|13,0|| align=right|3,170|| align=right|0,070|| align=right|8,73|| align=right|5,643||MBA||9. april 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49623)||1999 GB5|| align=right|12,7|| align=right|3,046|| align=right|0,174|| align=right|12,67|| align=right|5,315||MBA||7. april 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(49624)||1999 GR10|| align=right|13,1|| align=right|2,865|| align=right|0,149|| align=right|12,02|| align=right|4,849||MBA||11. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49625)||1999 GS10|| align=right|14,2|| align=right|3,084|| align=right|0,150|| align=right|8,24|| align=right|5,415||MBA||11. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49626)||1999 GL16|| align=right|13,8|| align=right|3,194|| align=right|0,125|| align=right|6,73|| align=right|5,707||MBA||9. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49627)||1999 GP16|| align=right|13,0|| align=right|2,674|| align=right|0,109|| align=right|13,03|| align=right|4,372||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49628)||1999 GV16|| align=right|12,4|| align=right|3,001|| align=right|0,057|| align=right|10,99|| align=right|5,199||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49629)||1999 GF20|| align=right|13,0|| align=right|3,076|| align=right|0,103|| align=right|12,30|| align=right|5,394||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49630)||1999 GB21|| align=right|11,9|| align=right|3,196|| align=right|0,120|| align=right|24,73|| align=right|5,714||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49631)||1999 GA23|| align=right|13,1|| align=right|3,215|| align=right|0,079|| align=right|10,72|| align=right|5,764||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49632)||1999 GV37|| align=right|13,9|| align=right|3,169|| align=right|0,215|| align=right|10,46|| align=right|5,639||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49633)||1999 GC38|| align=right|12,8|| align=right|3,185|| align=right|0,150|| align=right|17,06|| align=right|5,684||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49634)||1999 GS41|| align=right|13,9|| align=right|3,146|| align=right|0,128|| align=right|12,08|| align=right|5,580||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49635)||1999 GA47|| align=right|13,5|| align=right|2,993|| align=right|0,087|| align=right|10,20|| align=right|5,176||MBA||6. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49636)||1999 HJ1|| align=right|13,8|| align=right|2,277|| align=right|0,247|| align=right|22,34|| align=right|3,436||MBA||16. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49637)||1999 HO8|| align=right|13,4|| align=right|2,677|| align=right|0,137|| align=right|13,35|| align=right|4,380||MBA||16. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49638)||1999 HK9|| align=right|13,7|| align=right|3,035|| align=right|0,096|| align=right|9,10|| align=right|5,287||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49639)||1999 JJ17|| align=right|13,7|| align=right|3,146|| align=right|0,187|| align=right|14,59|| align=right|5,580||MBA||15. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49640)||1999 JH19|| align=right|13,6|| align=right|3,033|| align=right|0,130|| align=right|4,33|| align=right|5,281||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49641)||1999 JX25|| align=right|13,5|| align=right|3,115|| align=right|0,098|| align=right|14,84|| align=right|5,497||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49642)||1999 JK26|| align=right|13,5|| align=right|3,195|| align=right|0,058|| align=right|12,22|| align=right|5,709||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49643)||1999 JH31|| align=right|13,2|| align=right|3,043|| align=right|0,102|| align=right|10,08|| align=right|5,308||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49644)||1999 JJ33|| align=right|13,5|| align=right|3,195|| align=right|0,168|| align=right|18,90|| align=right|5,710||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49645)||1999 JU34|| align=right|13,6|| align=right|2,663|| align=right|0,165|| align=right|7,78|| align=right|4,345||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49646)||1999 JX34|| align=right|13,7|| align=right|2,895|| align=right|0,199|| align=right|13,66|| align=right|4,925||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49647)||1999 JW37|| align=right|12,6|| align=right|3,217|| align=right|0,051|| align=right|13,80|| align=right|5,770||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49648)||1999 JR45|| align=right|13,8|| align=right|3,202|| align=right|0,165|| align=right|17,86|| align=right|5,728||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49649)||1999 JC46|| align=right|14,6|| align=right|2,306|| align=right|0,152|| align=right|6,38|| align=right|3,500||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49650)||1999 JH61|| align=right|12,8|| align=right|3,148|| align=right|0,156|| align=right|14,79|| align=right|5,585||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49651)||1999 JR66|| align=right|12,2|| align=right|3,468|| align=right|0,036|| align=right|11,67|| align=right|6,456||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49652)||1999 JW81|| align=right|13,7|| align=right|2,419|| align=right|0,082|| align=right|12,53|| align=right|3,762||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49653)||1999 JO85|| align=right|13,6|| align=right|2,638|| align=right|0,086|| align=right|15,48|| align=right|4,284||MBA||15. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49654)||1999 JV85|| align=right|13,4|| align=right|3,220|| align=right|0,043|| align=right|13,76|| align=right|5,776||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49655)||1999 JY87|| align=right|14,1|| align=right|3,038|| align=right|0,074|| align=right|11,29|| align=right|5,295||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49656)||1999 JK92|| align=right|13,5|| align=right|3,142|| align=right|0,123|| align=right|13,73|| align=right|5,569||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49657)||1999 JH99|| align=right|13,6|| align=right|3,042|| align=right|0,217|| align=right|10,95|| align=right|5,306||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49658)||1999 JK105|| align=right|12,8|| align=right|3,228|| align=right|0,094|| align=right|12,82|| align=right|5,797||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49659)||1999 JC118|| align=right|13,8|| align=right|3,152|| align=right|0,200|| align=right|16,99|| align=right|5,596||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49660)||1999 JU130|| align=right|13,7|| align=right|2,994|| align=right|0,107|| align=right|11,43|| align=right|5,179||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49661)||1999 JH138|| align=right|12,9|| align=right|3,109|| align=right|0,219|| align=right|19,74|| align=right|5,481||MBA||8. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49662)||1999 KC3|| align=right|12,6|| align=right|3,215|| align=right|0,104|| align=right|16,81|| align=right|5,763||MBA||17. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49663)||1999 LV4|| align=right|12,6|| align=right|3,156|| align=right|0,198|| align=right|17,57|| align=right|5,607||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49664)||1999 MV|| align=right|15,9|| align=right|1,892|| align=right|0,129|| align=right|22,86|| align=right|2,601||MBA||22. junij 1999||Catalina||CSS
|-
|(49665)||1999 NL2|| align=right|15,4|| align=right|1,928|| align=right|0,113|| align=right|22,86|| align=right|2,676||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49666)||1999 NZ57|| align=right|16,1|| align=right|1,912|| align=right|0,078|| align=right|19,89|| align=right|2,642||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49667)||1999 OM2|| align=right|14,3|| align=right|1,942|| align=right|0,060|| align=right|18,00|| align=right|2,706||MBA||22. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49668)||1999 OP2|| align=right|14,8|| align=right|1,923|| align=right|0,088|| align=right|19,92|| align=right|2,667||MBA||22. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49669)||1999 RZ30|| align=right|15,0|| align=right|1,924|| align=right|0,060|| align=right|17,94|| align=right|2,668||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49670)||1999 RZ33|| align=right|16,3|| align=right|1,930|| align=right|0,059|| align=right|22,47|| align=right|2,680||MBA||10. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49671)||1999 RP46|| align=right|12,5|| align=right|2,996|| align=right|0,109|| align=right|9,59|| align=right|5,184||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49672)||1999 RM103|| align=right|14,6|| align=right|2,343|| align=right|0,130|| align=right|6,09|| align=right|3,585||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49673)||1999 RA215|| align=right|7,3|| align=right|43,08|| align=right|0,104|| align=right|22,55|| align=right|283||CBW||13. september 1999||Kitt Peak||D. Davis; B. Gladman; C. Meese
|-
|(49674)||1999 SB5|| align=right|14,3|| align=right|1,960|| align=right|0,103|| align=right|23,00|| align=right|2,744||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49675)||1999 SW27|| align=right|13,7|| align=right|1,952|| align=right|0,090|| align=right|18,04|| align=right|2,727||MBA||18. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49676)||1999 TZ2|| align=right|16,0|| align=right|2,162|| align=right|0,199|| align=right|4,31|| align=right|3,179||MBA||2. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(49677)||1999 TB3|| align=right|16,7|| align=right|2,155|| align=right|0,103|| align=right|1,38|| align=right|3,164||MBA||4. oktober 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(49678)||1999 TQ7|| align=right|15,7|| align=right|1,955|| align=right|0,078|| align=right|22,17|| align=right|2,733||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49679)||1999 TZ7|| align=right|14,9|| align=right|2,237|| align=right|0,049|| align=right|3,85|| align=right|3,345||MBA||6. oktober 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(49680)||1999 TN9|| align=right|15,1|| align=right|2,323|| align=right|0,092|| align=right|7,51|| align=right|3,540||MBA||7. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(49681)||1999 TN25|| align=right|13,9|| align=right|2,761|| align=right|0,108|| align=right|3,36|| align=right|4,587||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49682)||1999 TT29|| align=right|16,4|| align=right|2,146|| align=right|0,019|| align=right|1,99|| align=right|3,143||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49683)||1999 TX70|| align=right|15,7|| align=right|2,210|| align=right|0,109|| align=right|4,25|| align=right|3,286||MBA||9. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49684)||1999 TH137|| align=right|15,8|| align=right|2,349|| align=right|0,089|| align=right|5,28|| align=right|3,599||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49685)||1999 TT145|| align=right|16,1|| align=right|2,214|| align=right|0,105|| align=right|5,33|| align=right|3,295||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49686)||1999 TP154|| align=right|16,1|| align=right|2,173|| align=right|0,063|| align=right|7,31|| align=right|3,202||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49687)||1999 TQ178|| align=right|15,8|| align=right|2,226|| align=right|0,081|| align=right|2,43|| align=right|3,320||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49688)||1999 TO198|| align=right|14,6|| align=right|2,174|| align=right|0,112|| align=right|3,46|| align=right|3,206||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49689)||1999 TM200|| align=right|15,3|| align=right|2,248|| align=right|0,183|| align=right|5,95|| align=right|3,369||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49690)||1999 TB212|| align=right|15,8|| align=right|2,168|| align=right|0,128|| align=right|3,87|| align=right|3,190||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49691)||1999 TJ230|| align=right|15,6|| align=right|2,228|| align=right|0,094|| align=right|5,73|| align=right|3,326||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(49692)||1999 UB7|| align=right|15,0|| align=right|2,307|| align=right|0,213|| align=right|4,55|| align=right|3,503||MBA||29. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49693)||1999 UR10|| align=right|14,7|| align=right|2,373|| align=right|0,125|| align=right|22,89|| align=right|3,655||MBA||31. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49694)||1999 US41|| align=right|15,4|| align=right|2,272|| align=right|0,214|| align=right|21,53|| align=right|3,424||MBA||18. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49695)||1999 UF42|| align=right|15,7|| align=right|2,240|| align=right|0,139|| align=right|4,62|| align=right|3,351||MBA||20. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49696)||1999 UW42|| align=right|15,5|| align=right|2,270|| align=right|0,090|| align=right|8,20|| align=right|3,420||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(49697)||1999 UK52|| align=right|15,5|| align=right|2,205|| align=right|0,089|| align=right|7,42|| align=right|3,274||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(49698)||1999 VA|| align=right|15,4|| align=right|2,385|| align=right|0,067|| align=right|7,22|| align=right|3,684||MBA||1. november 1999||Kleť||Klet
|-
|(49699)||1999 VZ|| align=right|13,4|| align=right|2,338|| align=right|0,273|| align=right|23,29|| align=right|3,574||MBA||3. november 1999||Yatsuka||H. Abe
|-
|(49700)||1999 VN1|| align=right|15,4|| align=right|2,173|| align=right|0,060|| align=right|3,62|| align=right|3,202||MBA||1. november 1999||Uccle||E. W. Elst; S. Ipatov
|-
|(49701)||1999 VZ1|| align=right|16,2|| align=right|2,211|| align=right|0,092|| align=right|1,06|| align=right|3,288||MBA||5. november 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|49702 Koikeda||1999 VC2|| align=right|14,9|| align=right|2,311|| align=right|0,171|| align=right|7,47|| align=right|3,513||MBA||4. november 1999||Yanagida||A. Tsuchikawa
|-
|(49703)||1999 VT12|| align=right|15,4|| align=right|2,260|| align=right|0,181|| align=right|6,02|| align=right|3,396||MBA||11. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(49704)||1999 VR15|| align=right|16,2|| align=right|2,167|| align=right|0,050|| align=right|2,20|| align=right|3,190||MBA||2. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49705)||1999 VC19|| align=right|15,0|| align=right|2,284|| align=right|0,086|| align=right|6,13|| align=right|3,451||MBA||11. november 1999||Farpoint||G. Bell; Gary Hug
|-
|(49706)||1999 VB21|| align=right|14,5|| align=right|2,338|| align=right|0,140|| align=right|7,99|| align=right|3,573||MBA||10. november 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(49707)||1999 VZ23|| align=right|14,9|| align=right|2,169|| align=right|0,121|| align=right|5,17|| align=right|3,193||MBA||13. november 1999||Uto||F. Uto
|-
|(49708)||1999 VH26|| align=right|15,7|| align=right|2,337|| align=right|0,153|| align=right|1,61|| align=right|3,572||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49709)||1999 VJ26|| align=right|16,0|| align=right|2,314|| align=right|0,126|| align=right|2,96|| align=right|3,519||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49710)||1999 VC27|| align=right|15,3|| align=right|2,304|| align=right|0,165|| align=right|3,89|| align=right|3,497||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49711)||1999 VB29|| align=right|15,9|| align=right|2,229|| align=right|0,116|| align=right|0,58|| align=right|3,326||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49712)||1999 VP29|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,038|| align=right|7,49|| align=right|3,550||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49713)||1999 VB34|| align=right|16,7|| align=right|2,184|| align=right|0,098|| align=right|3,77|| align=right|3,226||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49714)||1999 VP34|| align=right|13,1|| align=right|2,743|| align=right|0,113|| align=right|11,81|| align=right|4,543||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49715)||1999 VZ34|| align=right|14,8|| align=right|2,140|| align=right|0,074|| align=right|4,22|| align=right|3,131||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49716)||1999 VZ35|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,166|| align=right|5,66|| align=right|3,722||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49717)||1999 VR36|| align=right|14,8|| align=right|2,342|| align=right|0,169|| align=right|6,99|| align=right|3,584||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49718)||1999 VP39|| align=right|16,3|| align=right|2,253|| align=right|0,169|| align=right|5,63|| align=right|3,381||MBA||10. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49719)||1999 VE50|| align=right|15,2|| align=right|2,162|| align=right|0,100|| align=right|2,26|| align=right|3,179||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49720)||1999 VV52|| align=right|15,1|| align=right|2,157|| align=right|0,137|| align=right|4,19|| align=right|3,167||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49721)||1999 VX52|| align=right|14,7|| align=right|2,280|| align=right|0,110|| align=right|5,26|| align=right|3,443||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49722)||1999 VS63|| align=right|15,3|| align=right|2,431|| align=right|0,097|| align=right|7,45|| align=right|3,791||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49723)||1999 VX64|| align=right|15,7|| align=right|2,205|| align=right|0,214|| align=right|3,50|| align=right|3,274||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49724)||1999 VQ66|| align=right|15,6|| align=right|2,291|| align=right|0,108|| align=right|4,63|| align=right|3,466||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49725)||1999 VD67|| align=right|16,2|| align=right|2,271|| align=right|0,097|| align=right|2,20|| align=right|3,421||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49726)||1999 VF67|| align=right|16,9|| align=right|2,217|| align=right|0,114|| align=right|1,72|| align=right|3,301||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49727)||1999 VG69|| align=right|16,0|| align=right|2,305|| align=right|0,082|| align=right|2,14|| align=right|3,498||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49728)||1999 VE72|| align=right|13,7|| align=right|2,583|| align=right|0,050|| align=right|15,55|| align=right|4,150||MBA||11. november 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49729)||1999 VB73|| align=right|15,4|| align=right|2,282|| align=right|0,033|| align=right|6,16|| align=right|3,447||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49730)||1999 VQ78|| align=right|15,8|| align=right|2,106|| align=right|0,064|| align=right|3,80|| align=right|3,056||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49731)||1999 VR80|| align=right|15,3|| align=right|2,380|| align=right|0,165|| align=right|5,09|| align=right|3,671||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49732)||1999 VX85|| align=right|16,7|| align=right|2,132|| align=right|0,180|| align=right|1,71|| align=right|3,113||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49733)||1999 VB103|| align=right|16,1|| align=right|2,725|| align=right|0,038|| align=right|2,63|| align=right|4,499||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49734)||1999 VR106|| align=right|16,4|| align=right|2,255|| align=right|0,162|| align=right|0,42|| align=right|3,385||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49735)||1999 VX106|| align=right|15,9|| align=right|2,419|| align=right|0,111|| align=right|1,44|| align=right|3,761||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49736)||1999 VU109|| align=right|16,3|| align=right|2,308|| align=right|0,043|| align=right|8,06|| align=right|3,506||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49737)||1999 VS112|| align=right|14,6|| align=right|2,148|| align=right|0,207|| align=right|6,96|| align=right|3,148||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49738)||1999 VP113|| align=right|16,2|| align=right|2,136|| align=right|0,096|| align=right|1,02|| align=right|3,121||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(49739)||1999 VZ121|| align=right|16,2|| align=right|2,365|| align=right|0,177|| align=right|3,18|| align=right|3,636||MBA||4. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49740)||1999 VV123|| align=right|15,8|| align=right|2,369|| align=right|0,175|| align=right|2,92|| align=right|3,646||MBA||5. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49741)||1999 VW124|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,167|| align=right|4,34|| align=right|3,690||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49742)||1999 VS129|| align=right|16,1|| align=right|2,181|| align=right|0,026|| align=right|5,30|| align=right|3,220||MBA||11. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49743)||1999 VP143|| align=right|16,0|| align=right|2,240|| align=right|0,203|| align=right|2,03|| align=right|3,351||MBA||11. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(49744)||1999 VO145|| align=right|15,7|| align=right|2,381|| align=right|0,171|| align=right|3,38|| align=right|3,673||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49745)||1999 VM153|| align=right|17,0|| align=right|2,144|| align=right|0,179|| align=right|3,07|| align=right|3,139||MBA||11. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49746)||1999 VG156|| align=right|15,8|| align=right|2,316|| align=right|0,207|| align=right|3,83|| align=right|3,525||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49747)||1999 VK161|| align=right|14,8|| align=right|2,459|| align=right|0,164|| align=right|12,02|| align=right|3,855||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49748)||1999 VD166|| align=right|15,8|| align=right|2,157|| align=right|0,180|| align=right|1,56|| align=right|3,168||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49749)||1999 VQ166|| align=right|16,3|| align=right|2,268|| align=right|0,116|| align=right|3,19|| align=right|3,414||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49750)||1999 VV167|| align=right|15,6|| align=right|2,519|| align=right|0,114|| align=right|2,10|| align=right|3,997||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov